Microrregión de Gurupi puede referirse a dos microrregiones brasileñas:

  Microrregión de Gurupi (Maranhão); o
  Microrregión de Gurupi (Tocantins).